Дени Пино-Валенсьенн (; род. 14 апреля 1975) —  французский кинопродюсер. Совместно с Франсуа Краусом руководит Les Films du Kiosque. Четырёхкратный номинант на премию «Сезар».

Биография
Родился в Париже семье Сирила Пино-Валенсьенна и Мартин Козин.

Окончил факультет  экономики и финансов парижского Института  политических исследований    в 1996 году.  

Films du Kiosque была создана в 1995 году Франсуа Краусом, выпускником киношколы Ля Феми.  Дени  присоединился к нему двумя годами позднее. Оборот компании в 2018 году составил 2 817 197 €. Помимо этого Дени сотрудничает в качестве агента и с другими представителями французской киноиндустрии.

Фильмография
 Я так долго ждал тебя (2004)
  Какой отец, такая дочь  (2007)
 Близкие враги (2007)
 Бал актрис (2009)
 Святая Виктория (2009)
 Студентка по вызову (ТВ, 2010)
 Всё начинается с конца (2010)
 Женщина и мужчины (2010)
 Приятель (2010)
 Улётный рейс (2011)
 Дикое желание (2011)
 Папаши без вредных привычек (2011)
 Лучшие дни впереди (2013)
 Аллах благословит Францию! (2014)
 Молодая кровь (2015)
 Бумеранг  (2015)
 Пятеро (2016)
 Он и Она (2017)
 Прекрасная эпоха (2019)
 За свою жизнь (2020)

Примечания

Ссылки 

Кинопродюсеры Франции
Выпускники Института политических исследований